

Проспект Пилипа Орлика 
 Проспект Пилипа Орлика — проспект в Дніпрі.

Вулиця Гетьмана Пилипа Орлика 
 Вулиця Гетьмана Пилипа Орлика — вулиця в Білій Церкві.
 Вулиця Гетьмана Пилипа Орлика — вулиця в Тернополі.

Вулиця Гетьмана Орлика 
 Вулиця Гетьмана Орлика — вулиця в Ніжині.

Вулиця Пилипа Орлика 
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Баранівці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Бахмачі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Бердянську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Бериславі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Бершаді.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Богуславі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Болехові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Борисполі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Броварах.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Брусилові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Бучі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Василькові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Вижниці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Вінниці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Вознесенську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Володимирі-Волинському.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Володимирці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Гайсині.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Глухові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Городищі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Демидівці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Дружківці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Дубні.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Дунаївцях.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Житомирі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Жовкві.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Заставній.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Золотоноші.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Ізяславі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Карлівці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Катеринополі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Каховці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Києві.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Кобеляках.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Ковелі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Козові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Козятині.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Коломиї.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Конотопі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Коростені.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Коростишеві.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Костополі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Краматорську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Кривому Розі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Кролевці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Кропивницькому.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Львові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Малині.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Машівці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Мелітополі
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Миколаєві Львівській області.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Млинові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Мостисьці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Нікополі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Новому Бузі
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Нововолинську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Новограді-Волинському.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Носівці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Олиці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Первомайську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Перегінському.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Прилуках.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Покрові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в смт Покровському.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Ржищеві.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Рівному.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Рудках.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Сарнах.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Славуті.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Слов'янську.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Смілі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Сокирянах.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Стебнику.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Стрию.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Сумах.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Тальному.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Теребовлі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Тисмениці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Тлумачі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Фастові.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Хотині.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Христинівці.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Хусті.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Шполі.
 Вулиця Пилипа Орлика — вулиця в Яготині.

Вулиця Орлика 
 Вулиця Орлика — вулиця в Долині.
 Вулиця Орлика — вулиця в Ірпіні.
 Вулиця Орлика — вулиця в Калуші.
 Вулиця Орлика — вулиця в Покровську.
 Вулиця Орлика — вулиця в Рожищі.
 Вулиця Орлика — вулиця в Старокостянтинові.
 Вулиця Орлика — вулиця в Чорткові.

Провулок Пилипа Орлика 
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Баранівці.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Бахмачі.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Дніпрі.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Долинській.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в смт Клавдієво-Тарасовому.
 1-й Провулок Пилипа Орлика — провулок в Конотопі.
 2-й Провулок Пилипа Орлика — провулок в Конотопі.
 3-й Провулок Пилипа Орлика — провулок в Конотопі.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Костополі.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Кропивницькому.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Кременчуці.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в смт Лисянці.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Новограді-Волинському.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Новоукраїнці.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Прилуках.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Світловодську.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Славуті.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Снігурівці.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Хотині.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в Христинівці.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в смт Шишаках.
 Провулок Пилипа Орлика — провулок в смт Шкло.

 
Вулиці, названі на честь людей